Харламовка — топоним, название населённых пунктов в России:

 Харламовка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Харламовка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
———
 Харламовка — один из синонимов яблони 'Боровинка'.

См. также